Lyttle ist der Familienname folgender Personen:
 Kevin Lyttle (* 1976), vincentischer Soca-Musiker
 Sancho Lyttle (* 1983), Basketballspielerin aus St. Vincent und die Grenadinen
 Scott Lyttle (* 1984), neuseeländischer Radrennfahrer
 William Lyttle (1931–2010), britischer Exzentriker

Siehe auch:
 Little
 Lytle